Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1984./85. Regionalna liga Slavonije i Baranje je bila podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Pobjednici grupa bi u narednoj sezoni igrali u Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi - grupa "Istok", dok su posljednjeplasirani ispadali u Međuopćinske lige.  
Prvak je bio Jadran" iz Šećerane.

Ljestvica

Unutarnje poveznice 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 1984./85. 
 Hrvatska liga - Istok 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 
  

1984-85
1984-85 Sjever
Slavonija